John Madden ist der Name folgender Personen:

* John Madden (Fußballspieler) (John William Madden; 1865–1948), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Madden (Footballspieler) (John Earl Madden; 1936–2021), US-amerikanischer American-Football-Spieler, -Trainer und -Kommentator
 John Madden (Regisseur) (* 1949), britischer Film- und Theaterregisseur
 John Madden (Eishockeyspieler) (John Joseph Madden; * 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer